Widlino bezeichnet Ortschaften in der Woiwodschaft Pommern in Polen:
 Widlino (Puck), Siedlung der Gmina Puck im Powiat Pucki
 Widlino (Żukowo) (dt. Fidlin), Dorf der Gmina Żukowo im Powiat Kartuski